Отока се може односити на:
 Рукавац, мањи водоток

или:
 Отока (Крупа на Уни), насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Отока (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ
 Отока (Ново Сарајево), насеље у општини Ново Сарајево, Федерација БиХ, БиХ

или:
 Стадион Отока, фудбалски стадион у Сарајеву